Antoni Cybulski (1940–2016) – polski muzealnik, wieloletni kierownik i dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 Antoni Cybulski (1937–2016) – polski poeta, krytyk literacki i publicysta.